Palmar kan syfta på:
 Palmar, term inom anatomi för en position i riktning mot handflatan

Geografi

Colombia 

 Palmar de Varela (ort), Atlántico, 
 Palmar (kommun), Santander, 
 Palmar (ort), Santander,

Dominikanska republiken 

 El Palmar (ort i Dominikanska republiken), Baoruco,

Guatemala 

 El Palmar (kommunhuvudort), Departamento de Quetzaltenango,

Mexiko 

 Palmar de Bravo (ort), Puebla, 
 El Palmar Estación el Palmar, ort, Veracruz, Emiliano Zapata,